

Un prénom 
Nil est un prénom français correspondant au prénom latin Nilus.

Saints chrétiens 
 Nil du Sinaï ou Nil d'Ancyre dit aussi Nil l'Ascète (fin du IV et au début du V siècle), moine et écrivain religieux grec
 Nil de Rossano ou Nil le Jeune († 1005), ermite calabrais, fondateur de l'abbaye de Grottaferrata ; fêté le 26 septembre
 Nil le Nouveau († 779), charpentier, martyr à Damas par la main des musulmans ; fêté le

Ecclésiastique 
 Nilus, archevêque de Thessalonique

Toponyme 
Nil peut désigner :
 Nil, fleuve traversant plusieurs pays d’Afrique ;
 Nil, ruisseau de Belgique ;
 Nil, état du Soudan.

Autres 
Nil peut aussi désigner :
 nil, mot clef présent dans de nombreux langages informatiques, qui désigne l'état d'un pointeur qui n'a pas de cible ou d'une variable qui n'a pas de valeur ;
 Nil, dans la mythologie grecque, un dieu-fleuve ;
 Nil, album du groupe The GazettE sorti en 2006 ;
 Nil, groupe de rock japonais.

Voir aussi 
 NiL Éditions, fondée par Nicole Lattès

Références